Живописное обозрение — название нескольких периодических изданий дореволюционной России:
 Живописное обозрение стран света (журнал) (с 1872 по 1905).
 Живописное обозрение (ежегодник) (с 1835 по 1844).